Костёл Святы́х Иакова и Фили́ппа, костёл Святых апостолов Филиппа и Иакова (; , ) — католический доминиканский костёл в Вильнюсе.

Располагается на Лукишках по адресу: улица Васарё 16, дом 11 ().
Однонефный костёл с цилиндрическими сводами и с двумя башнями. В нишах стоят деревянные статуи святого Гиацинта и святого Доминика. Храм, входящий в ансамбль доминиканского монастыря и зданий больницы Святого Иакова, является охраняемым государством объектом культурного наследия национального значения; код в Реестре культурных ценностей Литовской Республики 17308..

Имеет самый большой в Центральной Европе карильон.

Службы проводятся на литовском и польском языках.

История 
На том месте, где в древности здесь было кладбище, в 1642 году на средства Георгия Литавора Хрептовича, кастеляна смоленского, был построен небольшой деревянный костёл в честь святых апостолов Филиппа и Иакова. Согласно записям в книгах Литовского трибунала, Георгий Литавор Хрептович подарил виленским доминиканцам 40 тысяч золотых для постройки на Лукишском кладбище храма и монастыря.

Во время войны 1655 года деревянный костёл вместе с монастырём доминиканцев сгорел, в 1684 году новый деревянный костёл пострадал от очередного пожара.

Постройка каменного здания началась в 1690 году и продолжалась в несколько этапов до 1737 года: возведение башен по проекту Абрахама Антония Гену было завершено в 1727—1737 годах..

Здание пострадало при обстреле Вильны российской артиллерией в 1794 году во время восстания Костюшко.

Обустройство и оформление интерьера храма относится ко второй половине XVIII века (реставрировался в 1996—2003 годах). Ансамбль алтарей создали архитектор Йоахим Хердеген, скульптор Юзеф Гедель и резчик Игнацы Мельцер. Мастер органа — Йоахим Фридрих Шеель. В костёле находится чудотворная икона Божией Матери, вывезенная Гонсевским из России и долгое время хранившаяся в его имении Дубля, пока не перевезена была в этот костёл.

Во время войны 1812 года французы в костёле оборудовали госпиталь, потом склад. После войны храм снова пришлось ремонтировать.

Возле костёла и дальше продолжали хоронить умерших. При костёле находился госпиталь, известный под названием госпиталя святого Иакова; госпиталь стал первой светской больницей в Вильне.

После Второй мировой войны в 1948 году храм был закрыт. Сначала здание использовалось как плодоовощной склад, затем склад Театра оперы и балета. Здания госпиталя и монастыря занимала больница.

В 1992 году костёл был возвращён доминиканцам; с 1993 года монахи поселились в возвращённом здании монастыря. Больница в прежнем госпитале стала католической больницей Святого Якова. Больница располагалась здесь до 2003 года.

Охранный статус 
Ансамбль зданий доминиканского монастыря, включающий храм, здание монастыря и ограду и занимающий площадь 8449 м2, является объектом культурного наследия национального значения; код в Регистре культурных ценностей Литовской Республики 1073.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Vilniaus (Lukiškių) buvęs dominikonų vienuolynas ir Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia
 Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

Иакова
Храмы, заложенные в 1690 году
Здания и сооружения, построенные в 1727 году
Здания и сооружения, построенные в XVIII веке в Литве